Шнуррер, Христиан Фридрих фон (; 1742—1822) — немецкий ученый.
 Шнуррер, Фридрих (Friedrich Schnurrer; 1784—1833) — немецкий врач.

Примечания